

Лішна — село в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства
 Лишня (Лішна) — село в гміні Тісна Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Лішна — село в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Румунія 

 Лішна (Румунія) — село у повіті Ботошань в Румунії.

Чехія 

 Лішна (Рокицани)
 Лішна (Ждяр-над-Сазавою)
 Лішна (Пршеров)